Dəmirçi – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Dəmirçi – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Dəmirçi – centro abitato del distretto di Sədərək, in Azerbaigian